Fall River (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Fall River Mills, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.